Deux partis ont porté le nom de Parti communiste de Finlande (Suomen kommunistinen puolue) :
Parti communiste de Finlande (1918), parti historique.
Parti communiste de Finlande (1997), né en 1986 d'une scission du précédent sous le nom de Parti communiste de Finlande (Unité) ; a pris le nom de Parti communiste de Finlande en 1997, à la suite de la disparition du parti historique.